Сансе́рг, Сансерґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 115 км на південний схід від Орлеана, 45 км на схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 340 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 702,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сансерг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сансерг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сансерг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сансерг на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер